OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. 
OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Stowarzyszenia zawodowe
Organizacje socjologiczne